Vanni est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Andrea Vanni (v. 1332- v. 1414), peintre italien ;
  (1977-), escrimeuse italienne ;
 Francesco Vanni (1563-1610), peintre italien ;
 Giovan Battista Vanni (1599-1660), peintre italien ;
 Lippo Vanni, peintre italien ;
 Luca Vanni (1985-), joueur de tennis italien ;
  (1947-), acteur italien ;
 Raffaello Vanni (1590-1657), peintre italien ;
 Renata Vanni (1909-2004), actrice américaine d'origine italienne ;
 Sam Vanni (1908-1992), peintre finlandais ;
 Simone Vanni (1979-), escrimeur italien ;
 Turino Vanni (1348-1438), peintre italien ; 
 Vanna Vanni (1920-1998), actrice italienne. 

Patronyme italien